Die Liste der bulgarischen Meister im Schach enthält die Sieger aller bulgarischen Einzelmeisterschaften.

Allgemeines 

Der Titel des bulgarischen Meisters wurde erstmals 1933 ausgespielt, von wenigen Ausnahmen abgesehen wird der Wettbewerb seitdem jährlich in einem Rundenturnier oder im Schweizer System ausgetragen. Rekordmeister sind Oleg Nejkirch und Kiril Georgiew mit je sechs Titeln.

Die Meisterschaft der Frauen wurde erstmals 1951 ausgetragen und fand seitdem (außer 1959) jährlich statt. Rekordmeisterin ist Margarita Wojska mit elf Titeln.

Bulgarische Meister

Bulgarische Meisterinnen der Frauen

Weblinks 
 Übersicht bulgarischer Meister auf ajedrezdeataque.com (bis 2008, spanisch)
 Turniertabellen auf thechesslibrabry.com (englisch)

Bulgarischer Meister
!Meister
Bulgarischer Meister im Schach
Schachmeister Bulgarien